Un aerocar est un véhicule terrestre convertible en aéronef ou un aéronef susceptible d’être converti en véhicule terrestre.

Aerocar peut aussi désigner :
 Taylor Aerocar, un avion biplace américain convertible en véhicule automobile conçu et construit par Moulton B. Taylor en 1949 ;
 Aerocar 2000, un projet américain de voiture volante ou d’avion automobile inspiré de la formule Taylor Aerocar ;
 Aero Car, le nom des modèles d'aérocars construits par Joseph L Halsmer.